

Persone
 Steve Green (n. 1956), cantautore e musicista statunitense
 Steven Michael Green (n. 1953), cestista statunitense
 Steve Green (n. 1976), calciatore giamaicano